Август Ваґа — естонський ботанік
 Періно дель Вага — італійський живописець